Bangou kan syfta på:

Geografi

Kamerun 

 Ngou (ort), Västra regionen, 
 Bangou (ort), Västra regionen,

Mauretanien 

 Bangou, Mauretanien, – en kommun i departementet Néma i regionen Hodh Ech Chargui i Mauretanien 

Robotskapade Kamerunförgreningar